

Patronyme 
Signifiant , 
 Khalil Morsi (1946-2014), acteur égyptien ;
 Mehdat Morsi (1953-2008), terroriste égyptien ;
 Mohamed Morsi (1951-2019), homme d'État égyptien,  président de la République arabe d'Égypte ;
 Abdallah Morsi (1994-2019), fils du précédent.

Autres 
 Les Glaces Morsi sont une marque de glaces algérienne.

Patronyme égyptien